O torneio internacional de hóquei em patins de Macau, para celebrar o aniversário da Associação de Patinagem de Macau, tem como grande propósito celebrar uma nova era para a selecção do território que, após todo o sucesso conquistado na Ásia, onde tem um palmarés incomparável, dispõe finalmente de um pavilhão com boas condições para a prática da modalidade. a organização foi de responsabilidade da Associação de Patinagem de Macau.

Lista de Vencedores

Ligações Externas
pontofinalmacau
pontofinalmacau
GD Sesimbra
FVP
macau2008

FEDERACIÓN VASCA DE PATINAJE

Competições de hóquei sobre patins